Bielig ist der Name von:

 Hans-Joachim Bielig (1912–1987), deutscher Chemiker
 Karl Bielig (1898–1991), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Bieligk
 Bielik
 Bieling